Aabach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Gut Aabach, Gutshof am Zugersee in der Gemeinde Risch, Kanton Zug

Fließgewässer in Deutschland:
 Aabach (Afte), auf einem Abschnitt nach dem Zufluss der Großen Aa auch Große Aa, linker Zufluss der Afte bei Bad Wünnenberg, Kreis Paderborn, Nordrhein-Westfalen
 Aabach (Albaumer Bach) oder Lütke Aa, linker Zufluss des Albaumer Bachs in Albaum (Kirchhundem), Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Aabach (Emsdettener Mühlenbach), linker Zufluss des Emsdettener Mühlenbachs beim Hof Schulze-Lintel (Emsdetten), Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Aabach (Hessel), rechter Zufluss der Hessel nahe Peckeloh (Versmold), Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen
 Aabach (Stever), linker Zufluss der Stever in Lüdinghausen, Kreis Coesfeld, Nordrhein-Westfalen

Fließgewässer in der Schweiz:
 zwei Zuflüsse der Aare im Kanton Aargau; flussabwärts:
 Aabach (Küttigen), linker Zufluss bei Küttigen, Bezirk Aarau
 Aabach (Seetal), rechter Zufluss der Aare bei Wildegg, Gemeinde Möriken-Wildegg, Bezirk Lenzburg
 Aabach (Cheselenbach), linker Zufluss des Cheselenbachs (linker Oberlauf der Grossen Melchaa) im Gemeindegebiet von Kerns, Kanton Obwalden; Abfluss des Blausees (Alp Melchsee-Frutt)
 Aabach (Greifensee), südöstlicher Zufluss des Greifensees nahe Mönchaltorf, Bezirk Uster, Kanton Zürich
 Aabach (Obersee), östlicher Zufluss des Obersees des Zürichsees nahe Schmerikon, Wahlkreis See-Gaster, Kanton St. Gallen
 Aabach (Zugersee), südwestlicher Zufluss des Zugersees bei Gut Aabach, Gemeinde Risch, Kanton Zug
 Aabach (Zürichsee), südöstlicher Zufluss des Zürichsees bei Horgen, Bezirk Horgen, Kanton Zürich

Siehe auch:
 Abach
 Ahbach